Ototyphlonemertes är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Diesing 1863. Enligt Catalogue of Life ingår Ototyphlonemertes i familjen Ototyphlonemertidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Ototyphlonemertes